Алекса́ндр Анато́льевич Кишине́вский (7 мая 1954 года, Баку или Красноярск) — советский и российский футболист, тренер. Главный тренер молодёжного состава красноярского футбольного клуба «Енисей».

Карьера футболиста 
Футбольную карьеру начинал в Красноярске. С 1972 по 1983 годы выступал за красноярский «Автомобилист». В футболке своей родной команды Кишиневский сыграл более 100 матчей и забил 72 мяча.

В 1984 году уехал в «Кузбасс» из Кемерово, игравший в первой лиге чемпионата СССР. Сыграв за кемеровчан 114 матчей чемпионата и 7 кубковых встреч (в том числе с «Днепром» из высшей лиги в 1984 году), в 1987 году Кишиневский перебрался в ростовский СКА. Отыграв один сезон, футболист вернулся в Красноярск, где и закончил карьеру в 1989 году, сыграв 61 матч и забив 11 голов.

Известный российский тренер Александр Тарханов, игравший с Кишиневским в «Автомобилисте», вспоминал:

Тренерская карьера 
В 1991 году молодой тренер Кишиневский возглавил правопреемник «Автомобилиста» — «Металлург». Позже специалист признавался, что именно он предложил переименовать команду, на что получил утвердительный ответ.

Под управлением Кишиневского красноярская команда провела два сезона в первом дивизионе, однако в 1994 году вылетела во вторую лигу. В 1995 году «Металлург» выиграл зону «Восток» и вернулся в первый дивизион. Спустя год после этого Кишиневский уехал в Ижевск, где работал с «Газовик-Газпромом», но не смог завоевать доверие и вернулся обратно в Сибирь.

Поработав в назаровской «Виктории», абаканской «Реформации» и кировском «Динамо-Машиностроителе», в 2004 году вернулся на пост наставника «Металлурга». В 2005 году команда вновь поднялась в первую лигу, но через год вылетела обратно. После этого Кишиневский покинул должность главного тренера, оставшись в «Металлурге» тренером-консультантом. В июле 2007 года вернулся на свою предыдущую должность, но буквально через месяц окончательно ушёл из команды.

После увольнения из «Металлурга» Кишиневский уехал в Якутию, где работал в местном любительском клубе «Факел-ШВСМ». Одновременно с этим поступил в высшую школу тренеров, где получил лицензию. По словам тренера, в Якутии он «с пользой провёл свободное время» и «много экспериментировал», что помогло ему успешно завершить обучение в ВШТ.

В январе 2009 года Кишиневский принял предложение новокузнецкого «Металлурга-Кузбасса». На посту главного тренера команды он находился ровно два года, после чего был уволен в связи с неудовлетворительными результатами.

В апреле 2011 года Кишиневский был приглашён на должность наставника любительского футбольного клуба «Реставрация» из Красноярска. В 2016 году после ликвидации команды перешёл в «Рассвет», получивший приставку «Реставрация».

27 января 2020 года стал главным тренером молодёжной команды «Енисея».

Личная жизнь 
Родился в спортивной семье: мать работала тренером по гимнастике, отец — на кафедре физического воспитания педагогического института. Сын — Евгений (1975), экс-игрок ряда профессиональных клубов второго дивизиона, футбольный арбитр. Ныне работает преподавателем в Красноярском государственном педагогическом университете на кафедре физической культуры и здоровья. До 2016 года помогал отцу в тренерской работе.

В свободное время играет на пианино и увлекается чтением, предпочитая историческую и футбольную литературу. Имеет фокстерьера Гиггза, названного так в честь легендарного футболиста «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза.

Достижения

В карьере тренера 
 Чемпион первенства России среди команд II дивизиона в зоне «Восток»: 1995, 2005

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Кузбасс» Кемерово
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Енисей»
Тренеры ФК «СОЮЗ-Газпром»
Тренеры ФК «Динамо» Киров
Тренеры ФК «Новокузнецк»